Kohout:
 Anatoli Kohout
 Eduard Kohout
 Jan Kohout
 Pavel Kohout

Zobacz też 

 Kohut
 Kogut